Jaden ist der Familienname folgender Personen:
 Aggrey Jaden, südsudanesischer Politiker

 Familie Krticzka von Jaden (Familiengruft auf dem Grinzinger Friedhof)
 Hans Krticzka von Jaden (1866–1948), österreichischer Schriftsteller, Korrespondent des Bundesdenkmalamtes und Gründer des Stadtmuseums Korneuburg
 Karl Krticzka von Jaden (1824–1885), Polizeipräsident Wiens 1882–1885

Siehe auch:

 Jayden
 Jade